Паперня — топоним:

 Паперня — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Паперня — деревня в Минском районе Минской области.
 Паперня — река в Польше, приток Солотвы.